Halloween, een feestdag (31 oktober)

Films 
 Halloween (1978), een film uit 1978 van John Carpenter
 Halloween (2007), een film uit 2007 van Rob Zombie (een remake van het eerste deel uit 1978 met een paar verhaaltechnische aanpassingen)
 Halloween (2018), een film uit 2018 van David Gordon Green (een alternatief vervolg op het eerste deel uit 1978)

Overige 
 Halloween (album), een muziekalbum uit 1977 van de Franse progressieve rockgroep Pulsar
 Halloween (Beverly Hills, 90210), een aflevering
 Halloween (computerspel), een computerspel uit 1983
 Halloweendocumenten, een reeks interne nota's van Microsoft

Zie ook 
 Helloween, een Duitse speed-, heavy- en powermetalband